Liste der Mitglieder des Abgeordnetenhauses von Berlin (14. Wahlperiode) (1999–2001) nach den Wahlen vom 10. Oktober 1999. Zu den Senaten in dieser Legislaturperiode siehe Senat Diepgen V und Senat Wowereit I.

Präsidium des Abgeordnetenhauses 
 Präsident: Reinhard Führer (CDU)
 Stellvertreter des Präsidenten: Walter Momper (SPD) und Peter Luther (CDU)

Fraktionen 
 CDU: Klaus-Rüdiger Landowsky (Vorsitzender), Michael Braun (stellv. Vorsitzender), Monika Grütters (stellv. Vorsitzende), Uwe Lehmann-Brauns (stellv. Vorsitzender), Cerstin Richter-Kotowski (stellv. Vorsitzende), Ullrich Meier (stellv. Vorsitzender), Frank Steffel (stellv. Vorsitzender), Sabine Toepfer-Kataw (stellv. Vorsitzende), Gisela Greiner (Parl. Geschäftsführerin), Roland Gewalt (Parl. Geschäftsführer), Uwe Goetze (Parl. Geschäftsführer), Alexander Kaczmarek (Parl. Geschäftsführer)
 SPD: Klaus Wowereit (Vorsitzender), Hermann Borghorst (stellv. Vorsitzender), Kirsten Flesch (stellv. Vorsitzende), Christian Gaebler (stellv. Vorsitzender), Irana Rusta (stellv. Vorsitzende), Petra Merkel (Parl. Geschäftsführerin)
 PDS: Carola Freundl (Vorsitzende), Harald Wolf (Vorsitzender), Uwe Doering (Parl. Geschäftsführer)
 Bündnis 90/Die Grünen: Renate Künast (Vorsitzende), Wolfgang Wieland (Vorsitzender), Jeannette Martins (stellv. Vorsitzende), Lisa Paus (stellv. Vorsitzende), Burkhard Müller-Schoenau (stellv. Vorsitzender)

Mitglieder

Weblinks 
 Landeswahlleiter Berlin (PDF; 4,6 MB)

Einzelnachweise 

 14